The Mechanic (1972), een film uit 1972 met in de hoofdrol Charles Bronson
 The Mechanic (2011), een film uit 2011 met in de hoofdrol Jason Statham